Молекуля́рный реда́ктор — специализированная компьютерная программа, позволяющая вводить, редактировать и выводить на внешние носители информации (на бумагу, на экран) информацию о составе и структуре молекул веществ.

Для работы с химическими документами в большинстве случаев невозможно использовать только текстовые или графические редакторы общего назначения. Редактирование текстов, содержащих химическую информацию, требует использования специализированных программных инструментов.

Общий подход к созданию интерфейса химических редакторов заключается в том, что химические формулы собираются по принципу конструктора из структурных элементов (ароматические кольца, символы химической связи, стрелки и т.п.). Формула и отдельные её фрагменты могут быть модифицированы (вставка необходимых символов, изменение размера или ориентации на плоскости).

Как правило, химические редакторы снабжаются комплектами заготовок сложных формул и рисунков(шаблонов), наиболее часто употребляемых в работе (аминокислоты, пептиды, углеводы, стереоизомеры, нуклеотиды, лабораторное оборудование). Многие снабжены модулями по именованию соединений в соответствии с номенклатурой.

Химические редакторы позволяют выполнять следующие функции:
 создавать на экране химические структурные формулы, схемы реакций, лабораторные установки;
 конструировать объемные молекулярные модели и выполнять манипуляции с ними (увеличение или уменьшение моделей, вращение и перемещение их и т.д.);
 рассчитывать энергетические и пространственные параметры системы (распределение электронной плотности, энергию и длину связей, валентные углы и т.п.); 
 рассчитывать энергию молекулы в стационарном и возбужденных состояниях на основе классической механической модели осциллирующих атомов;
 рассчитывать другие молекулярные характеристики и вероятность пути прохождения химических реакций.

Литература 
 Наумов А.Р., Молчанова И.И. Основы эффективной работы с графическим редактором структурных химических формул ISIS/Draw. Практическое пособие - Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2004. - 108 с. - ISBN 5-7591-0588-4

Примечания 

Химическое программное обеспечение
Программы для редактирования
Редактор
Хемоинформатика